Qinggang steht für:
 Qinggang (青冈县), Kreis der bezirksfreien Stadt Suihua in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Qinggang (Qinggang) (青冈镇), auf seinem Gebiet gelegene Großgemeinde
 Qinggang (Shehong) (青岗镇), Großgemeinde der kreisfreien Stadt Shehong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Qinggang (Bishan) (青杠街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Bishan der regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing